Zeus puede referirse a:

 Zeus, personaje mitológico.
 Zeus, un género de peces, que incluye solo dos especies: Zeus faber y Zeus capensis.
 Señor del Olimpo - Zeus, videojuego ambientado en la Antigua Grecia.
 ZEUS (autobús), modelo de autobuses producidos por la empresa "Ansaldo".
 Zeus (malware), paquete de malware.
Zeus, personaje mitológico de DC Comics
Zeus, personaje mitológico de Marvel Comics.